Tomtar på loftet kan avse:

 Tomtar på loftet – ett idiomatiskt uttryck, se Lista över svenska idiomatiska uttryck
 Tomtar på loftet (TV-serie) – en norsk TV-serie
 Tomtar på loftet (radioprogram) – SR:s julkalender 1977
 Tomtar på loftet (film) – en amerikansk film från 1949 med Danny Kaye